

Patronyme 

 Louis Milliet (1527-1599), jurisconsulte, sénateur, chancelier et ambassadeur savoisien ;
 Philibert Milliet (1564-1624), son fils, prélat savoisien ;
 Paul Milliet (1599-1656), prélat savoisien ;
 Philibert Milliet de Faverges (1601-1663), prélat savoisien, évêques d'Aoste puis d'Ivrée ;
 Claude François Milliet Dechales (1621-1678), jésuite, mathématicien, hydrographie français ;
 François-Amédée Milliet de Challes et d’Arvillars (1623-1703), prélat de l'église catholique savoyarde ;
 François-Amédée Milliet d’Arvillars (1664-1744), prélat savoisien de l'église catholique ;
 François-Louis Milliet (1781-1846), juge et homme politique suisse ;
 Frédéric Milliet d'Arvillars (1788-1858), militaire et homme politique sarde ;
 Félix Milliet (1811-1888), républicain et chansionnier français ;
 Louise Milliet (1822-1893), fouriériste française, épouse du précédent ;
 Alix Milliet Payen (1841-1903), communarde française, fille des précédents ;
 Paul Milliet (1844-1918), peintre décorateur, archéologue et écrivain français, frère de la précédente ;
 Paul Milliet (1848-1924), librettiste et dramaturge français ;
 Sérgio Milliet (1898-1966), poète et essayiste brésilien ;
 Sophie Milliet (1983-), joueuse d'échecs française.

Toponyme 

 Chapelle Milliet, lieu de culte de la commune de Larringes en Haute-Savoie.

Titres 

 Portrait de Paul-Eugène Milliet (1888), tableau hollandais de Vincent van Gogh.